Alexandros Nikolopoulos ist der Name folgender Personen:

* Alexandros Nikolopoulos (Gewichtheber) (1875–??), griechischer Gewichtheber
 Alexandros Nikolopoulos (Moderner Fünfkämpfer) (* 1970), griechischer Moderner Fünfkämpfer